Сту́ков — русская фамилия; имеет женскую форму Стукова. 

Известные носители:

 Стуков, Анатолий Борисович (1927—2009) — советский художник, книжный оформитель. 
 Стуков, Иннокентий Николаевич (1887—1936) — советский государственный и партийный деятель.
 Стуков, Константин Константинович (1809—1883) — протоиерей РПЦ, миссионер и сибирский этнограф. 
 Стуков, Фёдор Викторович (род. 1972) — российский актёр.

Вымышленные персонажи 
 Алексей Стуков — персонаж из компьютерной игры StarCraft.

См. также 
 Стуково — село в Павловском районе Алтайского края.